Jean-Baptiste Garnier (1756-1827), administrateur, magistrat et homme politique français ;
 Jean-Baptiste Garnier du Fougeray (1768-1843), personnalité politique française.